Pappelstraße  steht für:

 Pappelstraße (Bremen)
 Pappelstraße (Chemnitz)
 Pappelstraße (München)
 Pappelstraße (Wien)
 Pappelstraße (Wierschem)